Astarte steht für:
 Astarte, semitische Liebesgöttin
 (672) Astarte, ein Asteroid
 Astarte (Gattung), Muschelgattung aus der Ordnung der Venerida
 Astarte (Band), eine griechische Black-Metal-Band
Siehe auch:
 Astarte und das unersättliche Meer
 Astartehorn